In Zandvoort zijn meerdere watertorens gebouwd.

 Oude watertoren (Zandvoort) gebouwd in 1912, gesloopt in 1943
 Nieuwe watertoren (Zandvoort) gebouwd in 1949